Koninklijke Football Club Vigor Wuitens Hamme is een Belgische voetbalclub uit het Oost-Vlaamse Hamme. De club werd gesticht in 1908 en is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 211. De clubkleuren zijn blauw-zwart. De eerste ploeg werkt zijn thuiswedstrijden af in het Gemeentelijk Stadion Vigor Wuitens Hamme.

Geschiedenis
De club Football Club Hamme werd in 1908 opgericht, en werd lid van de UBSSA, de voorloper van de KBVB. Later werd de naam Football Club Vigor Hamme. In 1932 klom de club voor het eerst op naar nationale Bevordering, toen de Derde Klasse, maar zakte na één seizoen alweer. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog klom Hamme weer op. De officiële competitie was echter twee jaar onderbroken; pas vanaf 1941 speelde Hamme zo weer in Bevordering. De club won meteen zijn reeks en promoveerde zo voor het eerst door naar Tweede Klasse.

In 1951/52 eindigde Hamme weliswaar 10e in zijn reeks, maar toch moest de club zakken. Bij competitiehervormingen werd een nieuwe Vierde Klasse ingericht als bevorderingsniveau, en het aantal reeksen en clubs in Tweede en Derde klasse werd verminderd. Door deze inkrimping van de Tweede Klasse moest Hamme noodgedwongen zakken naar Derde Klasse.Op dat moment in 1952-1953 overleed voorzitter John Langenus. De ploeg bleef er elk jaar in de staart van de rangschikking bengelen, tot men in 1957 uiteindelijk voorlaatste eindigde en degradeerde naar Vierde Klasse. De club bleef de komende decennia wat op en neer gaan tussen Derde en Vierde Klasse.

Na een fusie met eersteprovincialer Jonge Wuitens VV Hamme in 1972 werd de naam Koninklijke Football Club Vigor Wuitens Hamme. De club kende toen echter een moeilijke periode. In 1973 zakte men immers van Derde naar Vierde Klasse, een seizoen later viel men al terug naar Eerste Provinciale. Bij het begin van de jaren 80 kan de club terugkeren in de nationale bevorderingsreeksen. In 1992 stootte men weer door naar Derde Klasse.

In 1997 won Vigor zijn reeks en zo speelde de club na bijna een halve eeuw opnieuw in Tweede Klasse, maar degradeerde na één seizoen opnieuw. Vanaf 2002 speelde de club opnieuw op het tweede nationale niveau. Dankzij een periodetitel slaagde de ploeg er tijdens het seizoen 2005-06 zelfs in om de eindronde voor promotie te bereiken.

In 2009 degradeerde Hamme naar Derde Klasse. In het seizoen 2015-2016 behaalde de club in die reeks opnieuw de titel. Door de competitiehervorming komt Hamme sindsdien uit in de Eerste klasse amateurs.

Resultaten

Erelijst
 Derde Klasse
Winnaar (3x): 1942, 1997, 2016

Trainers

 2004-2005  Daniël De Paepe,  Rudi Verkempinck
 2005-2006  Rudi Verkempinck
 2006-2007  Rudi Verkempinck,  Fuat Çapa
 2007-2008  Rik Vande Velde,  Fuat Çapa
 2008-2009  Peter Van Wambeke,  Bart Mauroo,  Dannie D'Hondt
 2009-2010  Ludo Wouters
 2010-2011  Ludo Wouters,  Jean-Pierre Vande Velde
 2011-2012  Jean-Pierre Vande Velde
 2012-2013  Karel Meseure
 2013-2014  Chris Andries,  Bart Struyf,  Bart Struyl, Walter Mertens (interim),  Regi Van Acker
 2014-2015  Karel Fraeye
 2015-2016  Karel Fraeye,  Francky Cieters
 2016-2017  Francky Cieters,  Bruno Buyl
 2017-2018  Jamaïque Vandamme
 2018-2019  Frank Magerman
 2019-2020  Ahmet Türk,  David Van Hoyweghen,  Kim Verstraeten
 2020-2021  Kim Verstraeten
 2021-2022  Kim Verstraeten

Samenwerkingen 
Hamme ging in 2019 een samenwerkingsverband aan met Club Brugge op vlak van jeugdwerking en knowhow. Door een interne organisatie bij Club Brugge kwam er nauwelijks een jaar later al een einde aan de samenwerking.

Externe link 
 Officiële website

Referenties 

Hamme
Sport in Hamme
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen